Parametriocnemus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Maurice Emile Marie Goetghebuer 1931. Parametriocnemus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Parametriocnemus